Marguerite de Brandebourg (1272-1315), fille d'Albert III de Brandebourg, épouse de Przemysł II, puis d'Albert III de Saxe-Lauenbourg
 , fille de Frédéric  de Brandebourg, épouse d'Albert V de Mecklembourg, puis de Louis VIII de Bavière, en enfin de Martin von Waldenfels
 Marguerite de Brandebourg (1450-1489), fille de Frédéric II de Brandebourg, épouse de Bogusław X de Poméranie
 , fille d'Albert III Achille de Brandebourg, abbesse au monastère des Clarisses à Hof
 Marguerite de Brandebourg (1511-1577), fille de Joachim  Nestor de Brandebourg, épouse de Georges  de Poméranie, puis de Jean V d'Anhalt-Dessau

Homonymie